Skärholmen kan syfta på:

 Skärholmen – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun 1963–
 Skärholmens gård – en herrgård i Brännkyrka socken i Stockholms kommun
Skärholmens stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun
Skärholmens distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–
Skärholmens församling – en församling i Brännkyrka kontrakt i Stockholms stift 1969–
Skärholmen (postort) – en postort i Söderort inom Stockholms kommun 1964
Skärholmen (tunnelbanestation) – en station inom Stockholms tunnelbana